— манга, созданная Дайсукэ Сато и Сёдзи Сато. Впервые издана в журнале Monthly Dragon Age в 2006 году. В сентябре 2008 года выход манги был приостановлен, а в феврале 2010 года возобновлён. На май 2011 года выпущено 7 танкобонов.

С 5 июля по 20 сентября 2010 года прошла трансляция аниме-адаптации манги от студии Madhouse. OVA-эпизод длительностью 16 минут вышел 26 апреля 2011 года в комплекте с ограниченным изданием 7 тома манги. 22 марта 2017 автор и создатель манги Дайсукэ Сато скончался из-за ишемической болезни сердца. По словам иллюстратора и создателя манги Сёдзи Сато, выпуск High School of the Dead прекращается.

Сюжет 
Небольшая группа учеников из старшей школы Фудзими, уцелевшая в ходе первой волны нашествия зомби, пытается выжить в гибнущем мире и найти своих родных.

Особенностью сюжета является использование авторами элементов ролевых игр при повествовании. Авторы условно делят героев на классы: бойцы — специализирующиеся на уничтожении зомби, волшебники — специализирующиеся на решении головоломок и тактических задач и священники — лечащие других. Другой особенностью является то, что вместо «зомби» герои называют оживших мертвецов «Они».

Также манга содержит многочисленные отсылки к различным фильмам ужасов зомби тематики, будь то «Рассвет мертвецов», «28 дней спустя», «Зомби по имени Шон», или играм наподобие Resident Evil.

Персонажи 
 — ученик старшей школы Фудзими. Одноклассник и друг детства Рэй Миямото. Является неформальным лидером группы старшеклассников, относится к команде с уважением. Именно он первым поднял тревогу, увидев мертвецов у входа в школу. Потеряв многих друзей в школе, не желает терять кого-либо ещё. Вначале плохо обращается с огнестрельным оружием, но старается этому научиться. Использует биту и помповое ружьё Ithaca M37, но в 27 главе меняет его на боевой дробовик M1014. Как и его товарищи, пытается найти своих родителей в разверзнувшейся катастрофе.
 Сэйю — Дзюнъити Сувабэ

 — ученица старшей школы Фудзими. Одноклассница Такаси Комуро. В детстве поклялась ему в вечной любви, но незадолго до начала сюжета манги ушла к его лучшему другу Хисаси Иго. После гибели Хисаси Такаси стал единственным близким для неё человеком, и постепенно ушедшая было любовь возродилась с новой силой. Рэй — дочь детектива полиции. Из-за подлога одного из преподавателей она была оставлена на второй год, за что возненавидела своего учителя Сидо-сэнсэя (это и стало основной причиной её размолвки с Такаси). Благодаря отцу является тренированным бойцом. Мастер боя копьём, также умеет обращаться с холодным и огнестрельным оружием, применяемым полицией. После визита в квартиру Рики Минами использует винтовку M1А Supermatch, но, как правило, орудует штыком в ближнем бою.
 Сэйю — Марина Иноуэ

 — ученица третьего класса старшей школы и президент клуба кэндо. Саэко воспитывалась в традиционной семье; как следствие, она прекрасно разбирается во всём, от готовки до владения мечом. Являясь одним из лучших мечников в Японии, не только смогла выжить в первые часы нашествия, но и спасти медсестру Сидзуки Марикаву. Прагматичная и в определённой степени жестокая Саэко всегда находится на острие атаки, прорубая своим мечом дорогу через толпы оживших мертвецов. В 17 главе Саэко рассказывает Такаси о том, что за четыре года до нашествия спровоцировала нападение на неё насильника, потому что знала, что легко сможет отбиться от него боккэном, что и произошло. При этом она сломала ему плечо и бедро. Это проявление скрытых в ней садистских наклонностей. Позже она вновь ощутила это чувство, уничтожая зомби. Она ненавидит свою тёмную сторону и попыталась покончить с собой, выйдя в одиночку против толпы зомби, но была спасена Такаси, попросившим её не умирать, хотя бы ради него. Вначале использовала боккэн, после его потери — превосходную катану, подаренную ей отцом Саи, Соитиро Такаги. В 27 главе по настоянию Хирано добавила к снаряжению пистолет Beretta 92.
 Сэйю — Миюки Савасиро

 — ученица второго класса старшей школы и одноклассница Коты Хирано, с которым имеет достаточно близкие отношения, несмотря на регулярные перепалки. Сая имеет очень высокий коэффициент интеллекта, также она очень эрудированна и является прекрасным стратегом и тактиком. Её выдающиеся интеллектуальные способности помогли героям выбраться из школы практически без потерь. Сая взрослая и самостоятельная девушка, которую злит, что взрослые все ещё воспринимают её как ребёнка. Не может простить себе, что выжила в школе во время нашествия, пожертвовав своими одноклассниками. Изначально не носит оружия, за исключением сумки с инструментами, позже получает от матери пистолет Luger P08. В 28 главе получает от Коты MP-5.
 Сэйю — Эри Китамура

 — ученик второго класса старшей школы. Одноклассник Саи Такаги, к которой он проявляет большую симпатию. Хирано — оружейный отаку, отлично владеющий любым огнестрельным оружием. По его собственным словам, обращению с оружием его обучил друг отца, бывший Зелёный Берет. Во время нашествия родители Хирано находились за пределами Японии, но он всё равно присоединился к остальным, чтобы помочь им в их поиске. Хирано более чем устраивает новый порядок, так как это позволяет ему быть кем-то большим, чем просто «толстым и неуклюжим отаку-маньяком». Кота — меткий стрелок. Его оружием является снайперская винтовка SR-25 Knight. В 27 главе он также добавил к снаряжению пистолет-пулемёт MP-5, который потом отдал Сае, и несколько пистолетов ТТ. Прототипом персонажа стал лучший друг автора, известный японский мангака Кота Хирано, создатель манги «Хеллсинг».
 Сэйю — Нобуюки Хияма

 — школьная медсестра. Обладательница внушительного бюста, который является причиной многих комичных ситуаций. Несмотря на привлекательную внешность, у неё нет парня, и она живёт со своей лучшей подругой Рикой Минами. Чрезвычайно добра и весьма наивна. По мере сил присматривает за всеми членами группы, при этом совмещая специализации врача и водителя.
 Сэйю — Юкари Фукуи

 — семилетняя девочка, спасённая Такаси во время нашествия. Её отец, репортёр, был убит выжившими, не желавшими пускать в дом кого бы то ни было ещё. Потеряв своих родителей, она нашла новую семью в лице группы, всех членов которой она считает старшими братьями и сёстрами, не желая расставаться с ними, даже ради своей безопасности. Не расстаётся с щенком по кличке Зик. В команде изначально не имела важной роли, после получение велосипеда стала отличным разведчиком. Профессионально выполняет трюки на BMX, на котором она всегда ездит с 27 главы.
 Сэйю — Аяна Такэтацу

Второстепеные персонажи 
 — учитель класса 3А старшей школы Фудзими. Заслужил искреннюю ненависть остальных героев. Чрезвычайно хитёр, жесток и изворотлив, хороший политик. После нашествия Сидо пытался использовать сложившуюся ситуацию для получения власти, сформировав из группы выживших школьников нечто вроде секты с лидером в лице себя. Но он и его последователи были изгнаны из особняка Такаги. Играет роль главного отрицательного персонажа. Сидо — сын известного политика Сидо Итиро. Помогая ему в предвыборных кампаниях, он перенял многие из его черт. Будучи помощником своего отца, он с помощью шантажа и компромата устранял его врагов и конкурентов, одним из которых был отец Рэй Миямото, расследовавший дело с участием Сидо Итиро.
 Сэйю — Кисё Танияма

 — лучшая подруга Сидзуки Марикавы. Офицер токийской полиции. Снайпер группы SAT(Special Assault Team — спецподразделение полиции Японии). Вместе с остальным отрядом была послана в Токийский аэропорт для защиты улетающих самолётов. Прагматична, расчётлива и безжалостна по отношению к врагам. Тяжело переживает гибель товарищей и беспокоится за жизнь своей подруги.
 Сэйю — Дзюнко Такэути

Тадзима — лейтенант SAT и напарник Рики Минами. Циничный весельчак. Будучи укушенным зомби, подорвал себя вместе с цистерной-заправщиком. Рика сожалела о его гибели, сказав, что повысила бы его на два звания.

 — отец Саи Такаги. Глава ультранационалистической партии Японии. Жестокий и харизматичный лидер. Предпочитает судить о людях по их поступкам. Великолепно владеет мечом. Очень уважительно относится к Саэко, говоря, что многим обязан её отцу. Когда началось нашествие, и власти утратили контроль над ситуацией, Соитиро вместе со своими соратниками очистил свой квартал от зомби и организовал на территории поместья пункт приёма беженцев. Соитиро отлично понимает сложившуюся ситуацию и то, что действовать нужно решительно, но многие выжившие не приемлют его методов, считая их жестокими и бесчеловечными. Очень любит Саю, хотя и не показывает этого. Чтобы спасти свою дочь, доверил её жизнь Хирано, дав ей возможность бежать в более безопасное место с её друзьями. Сам остался с женой на территории их поместья, отбиваясь от заражённых, веря, что друзья Саи защитят её. Нынешняя судьба остаётся неизвестной.
 Сэйю — Дзёдзи Наката

Юрико Такаги — жена Соитиро Такаги и мать Саи. По словам Саи, её родители поженились всего через два дня после знакомства. Юрико — верная жена и соратник Соитиро, также любящая мать Саи. Будучи гениальным маклером, она смогла приумножить состояние своего мужа во много раз, хотя это вызвало обвинения в финансовых махинациях со стороны политических противников её мужа. Также Юрико прошла курс самообороны, что сделало её отличным бойцом.

 — 18-летняя стажёр дорожной полиции. Была оставлена в универмаге своим куратором для защиты выживших и обеспечения правопорядка (сама куратор отправилась за помощью в штаб полиции и, как выяснилось позднее, погибла, не добравшись до штаба). Очень добра и отзывчива, обладает большим чувством ответственности, но при этом весьма некомпетентна как полицейский. Из-за невысокой самооценки постоянно говорит о себе в третьем лице. Встретившись с группой выживших героев, влюбилась в Хирано Коту. Возглавила поход на станцию переливания крови за плазмой для больной женщины. При этом ей пришлось застрелить одного из своих спутников, которого укусил зомби. При побеге из универмага оказалась отрезанной от остальной группы, спасая одного из выживших. Последней её просьбой было: «Не дайте мне стать одной из Них!». После этого была застрелена Хирано, испытавшего сильнейший эмоциональный шок от убийства близкого человека.

 являлся парнем и одноклассником Рэй. Вместе с ней и Такаси пытался бежать из школы, однако был укушен и превращён в зомби, из-за чего Такаси пришлось его убить.
 Сэйю — Мамору Мияно

Манга

Аниме-сериал 

В марте 2010 года журналом «Monthly Dragon Age», где выходит манга, было объявлено, что производству аниме-сериала по её мотивам дан зелёный свет. Снятый студией «Madhouse» под руководством режиссёра Тэцуро Араки сериал начал транслироваться на канале AT-X и в семи других японских телесетях. Права на показ аниме в Северной Америке приобрела компания «Sentai Filmworks», а в Австралии и Новой Зеландии — «Madman Entertainment».

Открывающую композицию аниме исполнили Kishida Kyoudan & Akeboshi Rockets.

Каждая серия имеет свою закрывающую композицию, каждая из которых исполнена Маон Куросаки:
 
 «Color me dark»
 «Return to Destiny»
 «Cold bullet blues»
 «Memories of Days Gone By»
 «Under the Honey Shine»
 «Fuss Fuzz»
 «The Place of Hope»
 
 «The last pain»
 «Hollow Men»
 «The Eternal Song»

Отсылки к другим произведениям и реальным фактам 

 Внешность и имя персонажа Кота Хирано списаны с тёзки-мангаки.
 Многие места действия взяты из фильмов про зомби. В частности универмаг, в котором развиваются действия тома 5, аналогичен универмагу из фильма «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера.
 Гибель Тадзимы напоминает гибель Карлоса Оливейры в фильме «Обитель зла 3: Вымирание». Будучи укушенным зомби, Карлос, как и Тадзима, подорвал себя вместе с бензовозом.
 Аббревиатура названия HOTD является также названием серии игр House of the Dead.

Примечания

Ссылки 
 Страница манги «Highschool of the Dead» на сайте журнала «Fujimi Shobo».
 Страница аниме «Highschool of the Dead» на сайте компании «Geneon Entertainment».
 В базах данных

Комиксы о зомби
Аниме и манга о зомби